„Cermait” – artzin redagowany od czerwca 1998 r. przez Tomasza Leśniowskiego  w Nowej Rudzie. Arkusz poetycki, podobnie jak „Pagina” trafiał do bibliotek, domów kultury, klubów i stowarzyszeń zrzeszających literatów oraz do osób prywatnych. Pismo miało format A5 i objętość dwóch stron. 

Oprócz poezji na łamach arkusza prezentowane były przekłady oraz informacje o konkursach poetyckich. Do lipca 2000 r. ukazały się 23 numery „Cermait”. W piśmie publikowana była twórczość Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97.

Bibliografia 
 Tomasz Leśniowski, Poeci doskonale wierni, Nowa Ruda 2005, s. 51.

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1998
Czasopisma wydawane do 2000
Media w Nowej Rudzie
Poezja
Polskie czasopisma literackie
Ziny